Tunnel Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tunnel Hill (Illinois), im Johnson County, Bundesstaat Illinois
 Tunnel Hill (Ohio), im Coshocton County, Bundesstaat Ohio
 Tunnel Hill (Georgia), im Whitfield County, Bundesstaat Georgia